Alaincourt puede referirse a: 

 Alaincourt, comuna francesa situada en Aisne.
 Alaincourt, comuna francesa situada en Alto Saona.